Langhans är ett tyskt efternamn, som burits av flera framstående personer:

 Carl Gotthard Langhans (1732–1808), tysk arkitekt
 Carl Ferdinand Langhans (1782–1869), tysk arkitekt
 Ernst Friedrich Langhans (1829−1880), tysk teolog
 Friedrich Wilhelm Langhans (1832–1892), tysk musikolog
 Paul Langhans (1867–1952), tysk kartograf

Tyska efternamn